RWE steht für:

 RWE, ein deutscher Energieversorgungskonzern
 FC Rot-Weiß Erfurt, Fußballverein aus Erfurt 
 Rot-Weiss Essen, Fußballverein aus Essen
 Bahnhof Weinheim (Bergstraße) nach DS 100
 real world evidence, neues Konzept für die Arzneimittelzulassung

RWE